Deltebre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Deltebre (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Deltebre (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar